Змагання з греко-римської боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 55 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2022 відбулись 10 та 11 вересня в Белграді (Сербія)
.

Призери

Змагання 
Основна сітка

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

чоловіки, греко-римська боротьба, до 55 кг